Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear – Urban Operations это первое дополнение для компьютерной игры Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear, увидевшее свет 1 марта 2000 года. Оно было разработано и издано Red Storm Entertainment и включало в себя восемь новых сюжетно не связанных карт и пять карт из оригинальной Tom Clancy’s Rainbow Six. Также разработчики добавили три новых вида оружия – два пулемёта M249SAW, HK 21E3 и снайперскую винтовку AWS. Южнокорейское издание включает ещё две сюжетные бонусные миссии в качестве приквела к Rainbow Six: Take-Down – Missions in Korea.

Сюжет

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2000 года
Тактические шутеры
Игры для Windows
Компьютерные игры по мотивам произведений Тома Клэнси
Компьютерные игры, разработанные Red Storm Entertainment